Ахмади́ () — губернаторство (мухафаза) в Кувейте.
 Административный центр — Эль-Ахмади.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с губернаторствами Мубарак-эль-Кабир и Фарвания, на северо-западе с губернаторством Эль-Джахра, на юге и западе с Саудовской Аравией. На востоке омывается водами Персидского залива.

Расположено в южной части страны и известено в Кувейте своей растительностью и британской архитектурой.

Районы (минтака) 
 Абу-Халифа (Abu Hleifa)
 Эль-Ахмади
 Дахер
 Эль-Фухайхиль
 Финтас
 Хадийя
 Джабер-Аль-Али
 Махбула
 Манкаф (Mangaf)
 Рекка
 Эль-Вафра
 Эш-Шуайба
 Эз-Заур
 Аль-Укайла
 
 Бнайдер

Экономика 
Эль-Ахмади является важной частью кувейтской экономики, поскольку несколько заводов по очистке кувейтской нефти расположены именно здесь. Основные порты: Эш-Шуайба, Мина-эль-Ахмади (главный нефтяной порт).

Примечания 

 
Провинции Кувейта